Серито де Гвадалупе има више значења:

 Серито де Гвадалупе (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серито де Гвадалупе (Апизако), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Серито де Гвадалупе (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику